Mano Negra puede referirse, en esta enciclopedia, a los siguientes grupos y organizaciones:

 La Mano Negra, supuesta organización secreta y violenta que actuó en Andalucía (España) a finales del sigloXIX y que fue vinculada con los anarquistas y campesinos de la zona.
 La Mano Negra (México), organización paramilitar qué opero en el estado de Veracruz (México) entre 1928 y 1943.
 Mano Negra (Serbia), organización serbia, también conocida como «Unificación o Muerte».
 Mano Negra (extorsión), las bandas delictivas que practicaban la extorsión entre los inmigrantes italianos en Estados Unidos a principios del sigloXX.
 La 13.ª División del bando sublevado (llamada «Mano Negra») durante la Guerra Civil Española.

Además, en música, puede hacer referencia a:
 Mano Negra (banda), grupo musical francés, liderado por Manu Chao.
 Mano Negra Illegal (álbum), tributo al grupo musical francés Mano Negra.